Вест Милтон има више значења:
 Вест Милтон (Пенсилванија)
 Вест Милтон (Охајо)